HMS Greve Sparre kan syfta på:

 – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1724
 – en galär i svenska flottan sjösatt 1730
 – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1748